Lateral hace referencia a varios artículos:

Anatomía
 Lateral (anatomía) se refiere a una parte situada en el lado de una estructura orgánica;
 Arteria torácica lateral,
 Músculo peroneo largo, peroneo lateral largo,
 Musculatura ántero-lateral,
 Músculo recto lateral,
 Músculo vasto lateral, o vasto externo.

Medicina
 Esclerosis lateral amiotrófica

Biología
 Inhibición lateral, fenómeno por el cual una célula inhibe a otra adyacente,
 Línea lateral, órgano sensorial en los peces,

Bioquímica
 Cadena lateral, parte de una molécula que es atacada por una estructura nuclear,

Psicología
 Pensamiento lateral, o pensamiento divergente;

Fonética
 Consonante lateral, sonido articulado en cuya pronunciación la lengua deja paso al aire espirado por los lados,
 Aproximante lateral alveolar, 
 Africada lateral alveolar sorda,

Radiodifusión
 Modulación de doble banda lateral (DBL),
 Modulación de banda lateral vestigial (VSB),
 Modulación de banda lateral única (BLU) o (SSB),

Deporte
 defensa lateral en fútbol.

Además
 Lateral (revista), revista de cultura
 En dibujo, Vista lateral, o perfil en el Sistema diédrico.